King's Cross – zona in cui è suddiviso il borough londinese di Camden, nel Regno Unito
 King's Cross – brano musicale dei Pet Shop Boys dall'album Actually, successivamente pubblicato come singolo da Tracey Thorn
 King's Cross St. Pancras – stazione della metropolitana di Londra
Stazione di Londra King's Cross – stazione ferroviaria di Londra, nel Regno Unito. 
Stazione di Sidney King's Cross – stazione ferroviaria di Sydney, in Australia.